

Cinema 
 Passo falso (Deadfall) – film del 1968 diretto da Bryan Forbes
 L'ultimo inganno (Deadfall) – film del 1993 diretto da Christopher Coppola
 Legami di sangue - Deadfall (Deadfall) – film del 2012 diretto da Stefan Ruzowitzky

Letteratura 
 Caduta mortale (Deadfall) – romanzo di Bill Pronzini del 1986, Il Giallo Mondadori n. 2016
 Caduta a piombo (Deadfall) – romanzo di Desmond Cory

Musica 
 Deadfall – traccia dell'album Get Some degli Snot del 1997

Televisione 
 Caduta mortale (Deadfall) – episodio di Murder Call